Ровново — название населённых пунктов в России:
 
 Ровново — деревня в Островском районе Псковской области.
 Ровново — деревня в Молоковском районе Тверской области.